Moba, stad in Congo-Kinshasa 
Moba (bedrijf), een bedrijf in Barneveld
MOBA, een computerspelgenre